De achternaam Lubach, onder meer gedragen door:
 Arjen Lubach, Nederlands cabaretier en tv-presentator
 Douwe Lubach (1815-1902), arts
 Hendrik Lubach (?-1845), Fries tingieter

 Lubach, beek in Hessen, Duitsland
 Zondag met Lubach, Nederlands tv-programma van de VPRO, gepresenteerd door Arjen Lubach
 De Avondshow met Arjen Lubach, idem